Namco System 1 è una scheda madre arcade usata da Namco nel mese di aprile del 1987, è stata un grande miglioramento rispetto alla precedente Namco System 86. A causa della sua data di distribuzione, è stata originariamente chiamata Namco System 87 secondo la serie Namco Museum.

Yokai Douchuuki fu il primo gioco ad utilizzare questa scheda. Il nome del gioco è stato tradotto in inglese come "Supernatural Creature Traveller's Journal" ed è stato poi ribattezzato "Shadowland" per i territori anglosassoni. Due mesi dopo, venne pubblicato Dragon Spirit, che è stato uno dei più difficili sparatutto a scorrimento verticale mai visto per la sua data di uscita. È stato seguito da Blazer nel mese di luglio, che è stato uno dei primi giochi ad utilizzare una prospettiva isometrica, Quester nel mese di settembre,  che era simile ad Arkanoid ma l'unica differenza era che aveva una grafica migliore, Pac-Mania nel mese di novembre, e Galaga '88 nel mese di dicembre.

Specifiche tecniche del Namco System 1
Processori:
 Main CPU:  Motorola 6809 @ 1.536 MHz
 Sub CPU:   Motorola 6809 @ 1.536 MHz
 Sound CPU: Motorola 6809 @ 1.536 MHz
 MCU:       Hitachi HD63701 @ 1.536 MHz
 
Video:
 Video resolution 288×224 (horizontal) or 224×288 (vertical)
 Variable-sized display window
 24-bit RGB system palette
 3 scrolling 512×512 tilemap layers (64×64 characters)
 1 scrolling 512×256 tilemap layer (64×32 characters)
 2 fixed 288×224 tilemap layers (36×28 characters)
 127 variable-sized sprites (up to 32×32) displayed at once
 8 sets of 256-color palettes (chosen from the 24-bit RGB master palette) for the playfields
 8 sets of 256-color palettes for "playfield shadow and highlight effects"
 127 sets of 16-color palettes for the sprites (one palette per sprite)
 
Suono:
 Yamaha YM2151 FM sound chip
 Custom 8-channel wavetable stereo PSG
 2-channel DAC

Lista dei giochi Namco System 1
Yokai Douchuuki (anche conosciuto come Shadowland) (1987)
Dragon Spirit (1987)
Blazer (1987)
Quester (1987)
Pac-Mania (1987)
Galaga '88 (1987)
World Stadium (1988)
Berabow Man: Chouzetsu Rinjin (anche conosciuto come Bravoman or Beraboh Man) (1988)
Marchen Maze (1988)
Bakutotsu Kijūtei (1988) - sequel di Baraduke
World Court (1988)
Splatterhouse (1988) - il primo gioco ad avere un avviso per i genitori
Face Off (1988)
Rompers (1989)
Blast Off (1989) - sequel di Bosconian
World Stadium '89 (1989)
Dangerous Seed (1989)
World Stadium '90 (1990)
Pistol Daimyo no Bōken (1990)
Souko Ban Deluxe (anche conosciuto come Boxy Boy) (1990)
Puzzle Club (unreleased prototype) (1990)
Tank Force (1991) - sequel to Tank Battalion

Collegamenti esterni
 
 

Macchine arcade
Schede arcade Namco